Table Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mesa (ö),

Kanada 

 Table Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar